Султана Марковска е българска пианистка, дъщеря на Венко Марковски.

Биография 
Султана Марковска е родена на 22 март 1946 година в град Скопие, тогава в СФР Югославия. На уроци по пиано ходи при известната пианистка Лепша Пиперковска. Заедно със Стела Слеянска е една от първите нейни ученички, които постигат забележителни успехи. Завършва Московската консерватория при проф. Вера Горностаева. Марковска преподава пиано на деца.

Родословие

Бележки 

Родени в Скопие
Български пианистки
Български общественици от Македония
Български имигранти от Македония в София
По произход от Велес